

Pessoas
António Simões — futebolista magriço português
Jefferson Cardia Simões (born 1958) – glaciologista pioneiro brasileiro
João Simões (arquiteto) (1908-1993) — arquitecto português
José Simões de Almeida (Tio) (1844-1926) — escultor português
José Simões de Almeida (Sobrinho) (1880-1950) — escultor português

Localidades
 Simões (Piauí)
 Simões (Cafelândia)

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de sobrenomes‎